Rendeux is een dorp en gemeente in de Belgische provincie Luxemburg. De gemeente ligt in de Ardennen aan de rivier de Ourthe en telt ruim 2000 inwoners.

Kernen 
De gemeente bestaat naast Rendeux zelf nog uit de deelgemeenten Beffe, Hodister en Marcourt.

Deelgemeenten

Overige kernen

Naast het dorpscentrum zelf, liggen in deze deelgemeenten nog diverse gehuchten en dorpjes. In Beffe liggen de gehuchten Trinal en Magoster. Rendeux zelf bestaat uit de gehuchten Rendeux-Haut en Rendeux-Bas, iets verder stroomafwaarts langs de Ourthe. Daarnaast liggen in Rendeux-centrum nog de gehuchten Hamoul, Ronzon, en verder van de Ourthe weg de gehuchten Waharday en Chéoux. In Hodister liggen de gehuchten Gênes, Warisy en Jupille. In Marcourt liggen nog de gehuchten Marcouray, Devantave en Laidprangeleux.

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Geschiedenis 
Het grondgebied van het huidige Rendeux was tijdens het ancien régime versnipperd. Het centrum van de gemeente bestond uit de dorpen Rendeux-Saint-Lambert in het zuiden en Rendeux-Sainte-Marie in het noorden. Het hoger gelegen Rendeux-Saint-Lambert of Rendeux-Haut vormde een enclave van het Prinsbisdom Luik binnen het Hertogdom Luxemburg. Het lager gelegen Rendeux-Sainte-Marie of Rendeux-Bas lag langs de Ourthe in het Hertogdom Luxemburg.

Ook het westelijker gelegen gehucht Chéoux lag deels binnen en deels buiten de enclave en was verdeeld in drie delen. Het oostelijk deel behoorde tot Rendeux-Haut. Het noordelijk deel was Chéoux-Lavaux, wat staat voor het deel van Chéoux in de vallei, en behoorde tot Rendeux-Bas. Een westelijk deel heette Chéoux-Noblesse. Op het eind van het ancien régime werden Rendeux-Haut en Rendeux-Bas beiden een gemeente, maar in 1811 werden ze samengevoegd tot één gemeente Rendeux. Later werd het gehucht Ronzon van Marcourt nog aangehecht.

In 1977 werden Beffe, Hodister en Marcourt deelgemeenten van Rendeux.

Bezienswaardigheden 

 De gemeente ligt te midden van een uitgestrekte natuur waarin ook het Arboretum Robert Lenoir ligt.
 de Église Sainte-Marie in Rendeux-Bas
 de Église Saint-Lambert in Rendeux-Haut
 Kluizenarij en kapel van Sint-Thibaut
 Bron van Sint-Thibaut
 Tankmonument in Beffe

Toerisme 

Rendeux is een toeristische gemeente. Vele wandelaars beklimmen de vrij steile flanken van de Ourthe om te genieten van de uitzichten.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Bekende personen 
 Everard Mercurian, de 4de generaal-overste van de Jezuïeten, werd er geboren in 1514. Zijn naam dankt hij trouwens aan de Latijnse vertaling van de deelgemeente Marcourt.

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Luxemburg (provincie)